Джон Макенроу () е американски тенисист. Той е роден на 16 февруари 1959 г. във Висбаден, Германия, но израства в Куинс, Ню Йорк. Между 1981 и 1984 г. Макенроу е номер едно в тениса за мъже четири пъти. Той е известен заради епичните си мачове с Бьорн Борг, Джими Конърс и Иван Лендъл.

Външни препратки 
 
 
  Списък с участия за Купа Дейвис

Американски тенисисти
Родени във Висбаден